Tongo, un village du Cameroun situé dans le département de la Bénoué ;
 Tongo (Ndobian, Cameroun) ;
 Tongo (Tibati, Cameroun) ;
 Tongo (Ghana) ;
 Tongo (Sierra Leone).